Мірошникі́вка — село в Україні, у Черкаському районі Черкаської області, підпорядковане Набутівській сільській громаді. У селі мешкає 47 людей.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Черкаська область)

Примітки

Посилання 

 Погода в селі Мірошниківка 

Села Черкаської області